Анатолий Фёдорович Каблуковский (29 мая 1921 г. — 17 сентября 2008 г.) — советский и российский учёный-, специалист в области качественной металлургии. Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник ЦНИИчермета им. И.П.Бардина. Лауреат Государственной премии СССР (1972 г.), заслуженный изобретатель РСФСР.(1979 г.)

Биография 
Анатолий Фёдорович Каблуковский родился 29 мая 1921 года.  В 1942 г. закончил МИСиС (Московский институт стали им. Сталина). В 1945-62 гг. работал на заводе «Электросталь»: мастером, начальником смены, начальником электросталеплавильного цеха, начальником технического отдела завода, заместителем главного инженера. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1962-1965 гг. занимал должность начальника управления качественной металлургии Комитета по чёрной и цветной металлургии. В 1965-1967 гг. - заместитель начальника технического управления Минчермета СССР. В 1967–2001 гг. работал в ЦНИИчермете им. И.П.Бардина заведующим ряда лабораторий и ведущим научным сотрудником.

Научная деятельность 
Основные научные интересы А.Ф. Каблуковского лежали в области электрометаллургии и внепечной обработки стали. Внес большой вклад в создание новых технологий электрошлакового и вакуумно-дугового переплава. Под его руководством были созданы и внедрены в отечественное производство новые технологические процессы: выплавка широкого спектра сталей ответственного назначения с внепечной обработкой металла вакуумом, шламами и нейтральным газом (аргоном и азотом), вакуумное обезуглероживание малоуглеродистых и высокохромистых сталей; продувка жидкой стали порошковыми реагентами (силикокальцием, графитом) в струе аргона через погружную фурму в комплексе с обработкой как синтетическими шлаками, так и твердыми шлакообразующими смесями; производство порошковой проволоки с различными наполнителями и технологий ее применения при внепечной обработке для рафинирования стали и чугуна кальций- и магний-содержащими материалами, микролегирования и науглероживания металла, а также для решения других задач повышения качества металла.

А.Ф.Каблуковский – соавтор 18 книг, в том числе учебников для сталеваров, более 250 научно-технических статей, он также является соавтором более 140 изобретений. Долгие годы был членом редколлегии журнала «Металлург».

Публикации 
 Краткий справочник электросталевара : Справочник / А. Ф. Каблуковский, О. Е. Молчанов, М. А. Каблуковская 352 с. ил. 20 см. М. Металлургия 1994 
 Интенсификация электросталеплавильного производства [Text] / Анатолий Федорович Каблуковский, Лев Константинович Косырев, Константин Яковлевич Федоткин. - М. : Металлургия, 1992. - 159,[2] с. : ил. - Б. ц.

Признание 
В 1972 году А.Ф. Каблуковский в составе группы исследователей был удостоен Государственной премии СССР за коренное усовершенствование технологии выплавки и повышение качества высоколегированных сталей и сплавов ответственного назначения за счёт внепечной обработки инертным газом. Заслуженный изобретатель РСФСР.

Примечания

Источники 
А.Ф. Каблуковскому – 85 лет. // Металлург. – 2006. – No 5. – С. 79.

Выпускники МИСиСа